Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Mats Wilander che hanno battuto in finale Ken Flach e Robert Seguso 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)
 Anders Järryd /  Mats Wilander (Campioni)
 Wally Masur /  Paul McNamee (secondo turno)

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (quarti di finale)
 Francisco González /  Christo van Rensburg (primo turno)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (secondo turno)
 Boris Becker /  Yannick Noah (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1985